Sándor Pál (1860–1936) politikus, a magyarországi zsidóság egyik prominens alakja a két világháború között
Sándor Pál (1901–1972) marxista filozófus, egyetemi tanár
Sándor Pál (1925–2003) történész
Sándor Pál (1939) rendező